Entre os futebolistas do Clube de Regatas Brasil ao longo de sua história, muitos se notabilizaram por defender também as cores do seu maior rival, o CSA.

Entre eles, podem ser citados Joãozinho Paulista, Júnior Amorim e Lino.

Jogadores

Década de 1910 a 1930 
  Peter, meio-campista.
  Sidney Fellows, atacante.
  Denilson, atacante
  Rubens Ferreira, goleiro.
  Pata, atacante.

Década de 1930 a 1950 
  Franz Gaspar, um dos maiores técnicos da história do clube. Criador do famoso "Esquadrão de Aço" do final dos anos 30.
  Cláudio Régis, atacante, autor do gol que deu o então inédito tetra campeonato estadual, na vitória por 3x2 sobre o CSA. Atuou no CRB entre os anos de 1937 e 1948. Anos mais tarde, Cláudio Régis se tornou o primeiro jogador da história do Galo que se tornou presidente (o segundo a alcançar isso é o ex-presidente, José Serafim).
  Arlindo, atacante, conhecido por suas arrancadas. Artilheiro dos Campeonatos de 1938 (10 gols) e 1939 (14 gols). Autor da maior provocação da história com seus dois gols nos 6x0 contra o CSA, no que ficou conhecido como o "Jogo da Sofia". Arlindo criava uma cabra, chamada Sofia. Era adepto do jogo do bicho e costumava cantar uma modinha com os 25 bichos do jogo; ao falar da cabra, que equivale ao número 6, Arlindo dava uma paradinha, fazendo alusão à goleada e à cabra. Esta foi a maior goleada da história dos clássicos em Alagoas: CRB 6x0 CSA, com gols de Arlindo (2), Duda (2), Régis e Ramalho.
  Duda Bocão, atacante.
  Paraibano, atacante. Artilheiro do Campeonato Alagoano de 1940 (18 gols).
  Laxinha, meio-campista. Artilheiro do Campeonato de 1947 (11 gols).
  Zé Cícero, atacante. Artilheiro dos Campeonatos Alagoanos de 1948 (6 gols) e 1949 (9 gols).
  Miguel Rosas, zagueiro, maior jogador da história do clube. Iniciou sua carreira em 1943 e terminou em 1963, sempre jogando no CRB. Mesmo recebendo grandes propostas - uma delas do Flamengo, que levou Dida, então jogador do CSA, e Tomires, companheiro de defesa de Rosas no CRB - nunca deixou o Galo. Miguel Rosas era um zagueiro extremamente técnico, era comum vê-lo avançar ao ataque e servir os companheiros de frente com muita qualidade. Quase nunca cometia faltas, tinha um tempo de bola pouco visto no mundo do futebol.
  Tomires, zagueiro, jogou no CRB entre 1947 e 1952. Formou dupla de zaga com Miguel Rosas. Tomires era um marcador violento, o lhe rendeu o apelido de "Cangaceiro". Tomires explorava seu vigor físico, sua valentia, com muita propriedade e muita garra, tornando-se um verdadeiro terror para os atacantes adversários. Era duríssimo ao disputar a bola e não perdoava os ponteiros que procuravam desmoralizá-lo com seus dribles estonteantes e rápidos, mas não era desleal.
  Bequinho, atacante. Chegou ao CRB em 1945. Natural de Penedo, o craque não queria deixar a cidade; assim todas as vezes em que o CRB jogava, o clube mandava buscá-lo de avião, fato inédito no futebol de Alagoas. Ele recebia, a cada jogo, 200 contos de réis, uma quantia altíssima para época.

Década de 1950 a 1960 
  Bandeira, um dos maiores goleiros da história do clube.
  Mourão, lateral, chegou a jogar no Santos de Pelé e no futebol argentino.
  Dario, atacante.
  Eduardo, meio-campista.
  Divaldo, zagueiro.
  Claudinho, atacante.
  Carlos Santa Rita, atacante.
  Arroxelas, atacante. Também era atleta do famoso vôlei regatiano.
  Milton Mongôlo, meio-campista.

Década de 1960 a 1970 
  Jorge Vasconcelos, maior técnico da história do clube. Ganhou nada menos que oito títulos estaduais dirigindo o Galo Praiano (1964, 1969, 1972, 1973, 1976, 1977, 1978 e 1979). Até hoje é o técnico mais vitorioso da história do futebol alagoano.
  Canhoto, centroavante, artilheiro dos Campeonatos Alagoanos de 1963 (23 gols) e 1964 (24 gols).
  Lourival, lateral-esquerdo.
  Paulo Nylon, meio-campista.
  Erb, atacante. Artilheiro do Campeonato Alagoano de 1969 (7 gols). Erb era filho de Paraibano, ídolo regatiano das décadas de 30/40.
  Canavieira, ponta.
  Silva, ponta-esquerda. Hábil e driblador, "Silva Cão", como era conhecido, aos 18 anos já era titular do CRB e cobiçado por vários clubes, sendo contratado pelo Vasco da Gama. Retornou ao CRB em 1969, quando foi campeão e artilheiro. Foi também campeão em 1970, 1972, 1973, 1976, 1977, 1978 e 1979. Silva foi o jogador a disputar mais jogos na história do clássico entre CRB e CSA, com 95 jogos. Silva tem um recorde nacional de gols em clássicos regionais. Marcou nada menos que 65 gols no clássico alagoano, superando até mesmo a marca de Pelé contra o Corinthians, que é de 50 gols. Foi artilheiro dos Campeonatos Alagoanos de 1968 (11 gols), 1972 (21 gols) e 1977 (16 gols), é também o maior artilheiro do CRB na primeira divisão do Campeonato Brasileiro com 21 gols marcados.
  Canavieiro, atacante. Artilheiro do Campeonato de 1970 (10 gols).

Década de 1970 a 1980 
  Roberto Menezes, meio-campista. considerado o melhor jogador da história do CRB tecnicamente, era um meio-campista clássico, jogava com elegância e com muita visão de campo, marcou época. Formado nas categorias de base do CRB, foi campeão em 1970, 1972 e 1973. Em 1972 só não ganhou a Bola de Ouro da revista Placar porque o CRB não conseguiu se classificar para segunda fase do Campeonato Brasileiro.
  Joãozinho Paulista, maior artilheiro da história do clube com 190 gols. Artilheiro dos Campeonatos Alagoanos de 1976 (21 gols), 1982 (23 gols) e 1984 (34 gols) e Campeão nos anos de 1976, 1978 e 1983. Joãozinho chegou ao CRB em 1976, saiu para jogar no Internacional, Atlético Mineiro e Goias, mas voltou ao CRB, onde encerrou a carreira em 1991.
  César, maior goleiro da história do clube. Apesar da baixa estatura, era ágil, seguro e tinha uma excelente saída de bola. Seis vezes campeão alagoano pelo clube (1972, 1973, 1976, 1977, 1978 e 1979).
  Roberval Davino, meio-campista. Seis vezes campeão alagoano e uma vez campeão regional com a camisa do Regatas, foi o jogador que marcou o único gol do amistoso internacional em 1 de julho de 1975 entre CRB e Porto-POR (1-0), ele também é a pessoa que mais vezes foi treinador do clube.
  Major, zagueiro.
  Jorge da Sorte, atacante. artilheiro do Campeonato Alagoano de 1978 (18 gols).
  Mundinho, atacante, jogou de 1977 a 1985. Atualmente é professor de escolinha em Timóteo (Minas Gerais), onde reside.

Década de 1980 a 1990 
  Ilo, atacante. artilheiro do campeonato alagoano de 1986, com 10 gols.
  Giovanni, meio-campista.
  Márcio Francisco, goleiro.
  Édson, ponta-direita.
  Paulo Sergio, lateral-direito.
  Márcio Ribeiro, meio-campista.
  Ivanildo, ponta-direita. Inventor do drible ''Pedalada''.
  Kazu, atacante. Fez muito sucesso no CRB em 1987, com suas arrancadas fulminantes e seus dribles desconcertantes, se tornou uma grande atração para torcida regatiana.

Década de 1990 a atual 
  Índio, goleiro. Profissionalizou-se no CRB em 1989. Foi bicampeão em 1992 e 1993. Um dos maiores goleiros da história do clube.
  Inha, atacante. Recordista de gols em uma temporada, em 1995, Inha marcou 37 gols.
  Jerônimo, atacante. Artilheiro do Campeonato Alagoas de 92.
  Marquinhos Paraná, lateral-direito e meio-campista. Jogou no CRB entre 1998 e 2002. Marquinhos Paraná é, certamente, o jogador com mais qualidade que passou pelo CRB nos últimos anos. Inteligente e habilidoso, jogando pela ala, era o armador do time campeão alagoano de 2002. Mas Marquinhos Paraná não ficou para festa do título, pois foi negociado, numa transferência mal explicada, para o Figueirense durante a competição.
  Aloísio Chulapa, atacante que começou nas categorias de base do CRB em 1992. É ídolo da torcida e retornou ao clube após 19 anos. Em 2012 conquistou seu primeiro título na equipe regatiana, o Campeonato Alagoano de 2012.
  Silvio, atacante. Foi artilheiro do estadual de 2002 (12 gols).
  Fernando César, volante. Líder, Fernando César era volante raçudo, mas com muita qualidade na saída de bola. Fez parte do time que conquistou o título de 2002. Até hoje tem forte ligação com a torcida do CRB; passou a ser torcedor de arquibancada do clube.
  Júnior Amorim, atacante rápido e guerreiro, rapidamente entrou nas graças da Massa Alvirrubra ao marcar inúmeros gols com a camisa do "Galo". Fez história pelo clube, nas participações deste no Campeonato Brasileiro da Série B, é o maior artilheiro do CRB em Campeonatos Brasileiros, com 42 gols marcados.
  Everton Luiz , jogador de uma garra sem igual caiu no gosto dá massa Regatiana, foi campeão estadual no ano do centenário do clube em 2012 após o título saiu do clube para o exterior, voltando no ano de 2013 pra alegria da torcida e foi novamente campeão no ano do centenário do CSA, maior rival do CRB, fazendo uns dos gols da final na goleada de 4x2 que o Galo aplicou no rival.
  Geovani, meio-campista inteligente e de passe refinado, ganhou a torcida com sua excelência nas cobranças de falta. Em 2012, ajudou o time a ganhar o Campeonato Alagoano, sendo peça fundamental nas finais contra o ASA. Ainda em 2012, protagonizou um dos episódios mais bonitos da história do clube - a fantástica virada sobre o Joinville, por 4x3 (Geovani marcou 3 gols, sendo 2 de falta).
  Denílson, atacante matador, camisa 9 de origem, chegou ao CRB com o status de ser o artilheiro do Mundial de Clubes da FIFA de 2009 com 4 gols. Humilde, porém, mostrou em campo, com raça e gols, seu valor. Ajudou o clube a ganhar o Campeonato Alagoano de 2013.
  Elsinho, lateral-direito. Ficou conhecido como lateral artilheiro, por ser um lateral versátil que ataca e defende muito bem. Foi peça fundamental do CRB na conquista do Campeonato Alagoano em 2012. Também em 2012 se destacou pelo CRB no Brasileirão Série B de 2012, até ser negociado com o Figueirense.
  Júlio César, goleiro. Conquistou o acesso para Série B com o CRB em 2014, já em 2015 tornou-se Campeão Alagoano. Atingiu uma marca histórica de ser o primeiro goleiro das últimas décadas a completar 100 jogos com a camisa do CRB. Em 2016 se sagrou Bicampeão Alagoano, onde alternou a a titularidade da meta regatiana com Juliano.
  Zé Carlos, atacante. Campeão alagoano em 2015 e artilheiro do Brasileirão Série B com 19 gols marcados em 24 jogos disputados. Zé do Gol, como conhecido pela torcida, é o artilheiro do CRB no Século XX com 52 gols marcados.
  Olívio, volante. Jogador com número de desarmes acima da média pelo CRB, foi fundamental no acesso a Série B em 2014, bicampeão alagoano (2015 e 2016). Em 2015 foi eleito o melhor volante do Campeonato Alagoano e do Brasileirão Série B no mesmo ano.
  Audálio, zagueiro. Um coringa no time do CRB, além de zagueiro, jogou muito tempo como volante e até mesmo como goleiro quando foi necessário. Um zagueiro rápido que sabe sair jogando com qualidade, foi campeão alagoano em 2013, 2015, 2016 e 2017, também foi importante no acesso a Série B em 2014 e um dos melhores jogadores do time no Brasileirão Série B de 2015.
  Neto Baiano, atacante. Maior artilheiro do CRB na década (2011-2020) com 48 marcados, Neto Baiano também é centenário na história do clube com 155 jogos. É bastante lembrado pela torcida por marcar nas partidas de ida e volta das finais contra o CSA em 2016 e 2017, sagrando-se campeão em ambas.
  Claudinei, volante. Reverenciado pela torcida pela sua raça e marcação sempre precisa, Claudinei é um dos jogadores que mais atuaram pelo CRB no Século, com recém completados 200 jogos(e contando...). Chegando ao CRB em 2018, Claudinei participou dos títulos alagoanos de 2020 e 2022.
  Diogo Silva, goleiro. Primeiro goleiro depois do ídolo Júlio César a ultrapassar a marca de 100 jogos pelo CRB, Diogo Silva caiu nas graças da torcida após ser o destaque do Galo em 4 das 5 disputas de penaltis em que participou. Em destaque para as partidas contra o Palmeiras pela 3° fase da Copa do Brasil de 2021 (defendeu 3 penaltis e converteu a sua cobrança) e contra o Ceará pelas quartas de final da Copa do Nordeste de 2022 (defendeu 2 penaltis e converteu a sua cobrança). Foi destaque também nas disputas de penaltis contra o ASA e contra o CSA pelas semifiinais do Campeonato Alagoano de 2021 e de 2022, respectivamente. Diogo também se tornou destaque nacional ao marcar 2 gols (ambos de penalti) na partida contra o Grêmio pela 23° rodada da Série B, igualando o feito do ídolo nacional Rogério Ceni (que marcou 2 gols na mesma partida em 5 ocasiões).

Referências